В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Сандра Чеккіні здобула титул, у фіналі перемігши Маріану Перес-Рольдан 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 

  Сабрина Голеш (1-ше коло)
  Тіна Шоєр-Ларсен (півфінал)
  Ангеліка Канеллопулу (1-ше коло)
  Петра Губер (1-ше коло)

 Сандра Чеккіні (переможниця)
 Енн Мінтер (1-ше коло)
 Андреа Бецнер (1-ше коло)
 Белінда Кордвелл (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open